André Bercoff (né en 1940), journaliste et écrivain franco-libanais ;
 Jérémy Bercoff (né en 1977), physicien et inventeur français.